Puyehue peut désigner :
 Puyehue, une commune du Chili ;
 Puyehue, un volcan du Chili ;
 le lac Puyehue, un lac du Chili ;
 le parc national Puyehue, un parc national du Chili.